

Anno 
 1917 – (MCMXVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1917 a.C.

Astronomia 
 1917 Cuyo – Asteroide near-Earth

Cinema 
 1917 – film del 2019 diretto da Sam Mendes

Matematica 
 1917 (numero) – numero naturale